Émanville kan syfta på:
 Émanville, Eure
 Émanville, Seine-Maritime